Комедія — драматичний твір
 Кінокомедія  — кінофільм — комедія. 
 Комедія (театр, Загреб)  — міський театр оперети у столиці Хорватії місті Загреб. 
 Комедія ситуацій (тележанр) — жанр комедійних програм, що зародився в США на радіо в 1920.
 Музична комедія
 Божественна Комедія — поема Данте Аліґ'єрі.
 Комедія дель арте — різновид італійського імпровізованого народного театру доби Відродження.
 Давньогрецька комедія — давньогрецький драматичний жанр.
 Людська комедія — багатотомна колекція пов'язаних між собою творів Оноре де Бальзака.
 Молодіжна комедія — комедійний фільм про молодь.
 Мадригальна комедія — хоровий комедійний жанр, що виник в Італії в XVI ст.